Parti communiste révolutionnaire peut désigner :

 Argentine : Parti communiste révolutionnaire d'Argentine, parti maoïste, fondé en 1968 ;
 Canada : Parti communiste révolutionnaire, parti maoïste, fondé en 2007 ;
 Chili : Parti communiste révolutionnaire, parti pro-chinois actif de 1966 à 1984 ;
 Côte d'Ivoire : Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, parti maoïste ;
 États-Unis : Parti communiste révolutionnaire, États-Unis, parti maoïste, fondé en 1975 ;
 France : 
 Parti communiste révolutionnaire trotskiste, parti trotskiste fondé en 1962 ;
 Parti communiste révolutionnaire, premièrement connu sous le nom de Parti communiste révolutionnaire (marxiste-léniniste), parti maoïste actif de 1974 à 1983 ;
 Royaume-Uni : Parti communiste révolutionnaire de Grande-Bretagne (marxiste-léniniste), parti maoïste fondé en 1972 ;

Voir aussi 
 
 
 Alliance communiste révolutionnaire, parti français